«Наполи» () — итальянский женский футбольный клуб из города Неаполь.

История 
Связь между городом Неаполь и женским футболом начилась уже в 1950 году, когда в тени Везувия была основана Итальянская ассоциация женского футбола (AICF), своего рода женское подразделение «ante litteram».

Состав

Примечания 

Женские футбольные клубы Италии
Спорт в Неаполе